Das e-Boks Sony Ericsson Open 2010 war die 1. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Farum, einem Vorort der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand zeitgleich mit dem Mercury Insurance Open 2010 in San Diego vom 2. bis zum 8. August 2010 statt.

Im Einzel gewann Caroline Wozniacki und im Doppel die Parrung Julia Görges / Anna-Lena Grönefeld.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Kopenhagen